

Sigle 
 Air Operator's Certificate  – certificato di operatore aereo
 Appellation d'origine contrôlée  – marchio di origine francese
 Alexandria Ocasio-Cortez – politica e attivista statunitense

Aziende
AOC International  – azienda taiwanese di elettronica

Codici 
 aoc – codice ISO 639-3 della lingua pemon